Tárik nebo Tariq může označovat:

 Tárik Azíz (1936–2015) – irácký politik v době Saddáma Husajna
 Hajtham bin Tárik (* 1954) – ománský politik
 Tárik al Hášimí (* 1942) – irácký politik po roce 2005
 Tariq Ramadan (* 1962) – švýcarský muslimský teolog
 Tárik ibn Zijád († kol. 720) – ummajovský vojevůdce, který se podílel na svržení vizigótské říše a ovládnutí Pyrenejského poloostrova